Lose Control – album dei Silk del 1992
 Lose Control – singolo di Missy Elliott del 2005
 Lose Control – singolo dei Waldo's People del 2008
 Lose Control (Let Me Down) – singolo di Keri Hilson del 2011
 Lose Control – EP di Lay del 2016
 Lose Control – singolo dei Meduza, di Becky Hill e dei Goodboys del 2019